Geografia:
 La ciutat de Port Edward (Colúmbia Britànica), al Canadà.
 La ciutat de Port Edward (Sud-àfrica), a Sud-àfrica.
 La ciutat de Weihai, a la Xina, antigament coneguda com a Port Edward.